Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Brooks () :
 le comté de Brooks, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Brooks, situé dans l'État du Texas.